Gavison ist der Familienname folgender Personen:

 Ruth Gavison (1945–2020), israelische Rechtsprofessorin
 Savi Gavison (* 1960), israelischer Filmregisseur